Taiwanees curlingteam (vrouwen)
Taiwanees curlingteam (mannen)
Taiwanees curlingteam (gemengd)
Taiwanees curlingteam (gemengddubbel)